Salchert ist der Familienname von:

 Katrin Salchert (* 1967), deutsche Chemikerin
 Monika Salchert (* 1956), deutsche Journalistin, Autorin und Moderatorin